Терентьевская — название нескольких населённых пунктов:
 Терентьевская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Терентьевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Терентьевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Терентьевская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Терентьевская — посёлок при станции в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Терентьевская — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Терентьевская — деревня в Ярославском районе Ярославской области.